

Begrip
 Gunning (aanbesteding)

Personen
Gunning (geslacht), bekend Nederlands predikanten- en hooglerarengeslacht
Gunning Bedford jr., Amerikaans politicus en ondertekenaar grondwet

Plaats 
 Gunning (Australië)